Примера дивисьон 1958/1959 ()  — 16-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1959/1960
Мексика
Мексика
1958 год в Мексике
1959 год в Мексике